Plac Kościelny:
 Plac Kościelny w Łodzi
 Plac Kościelny w Wałbrzychu
 Plac Kościelny we Wrocławiu

Zobacz też 
 Ulica Kościelna

Kościelny